Голубинский Провал — одна из самых известных и интенсивно посещаемых туристами пещер Архангельской области. Карстовая пещера расположена на правом берегу реки Пинеги в 16,5 км ниже одноимённого посёлка, где к реке подходит уступ Беломорско-Кулойского плато. Пещера проработана в толще гипсов с прослоями ангидритов. Большая часть пещеры сухая, но имеются два коротких водотока. Памятник природы регионального значения.

Примечания

Литература 
 Голод М. П., Голод В. М. Голубинский провал // Пещеры Пинего-Северодвинской карстовой области. Сборник статей. — Л., 1974. — с. 170—174.
 Малков В. Н., Шаврина Е. В. Голубинские пещеры на р. Пинеге // Социально-экологические проблемы Европейского Севера. Сборник статей. — Архангельск, 1991. — с. 175—192.
 Пещера Голубинский провал // Малков В. Н., Гуркало Е. И., Монахова Л. Б., Шаврина Е. В., Гуркало В. А., Франц Н. А. Карст и пещеры Пинежья. — М., 2001, Ассоциация «ЭКОСТ». — с. 180—184.
 Шаврина Е. В. Карст юго-востока Беломорско-Кулойского плато, его охрана и рациональное использование: дис. … кандидата геолого-минералогических наук. Перм. гос. ун-т, Пермь, 2002.

Ссылки 
 
 

Пещеры Пинежского района
Карстовые пещеры
Пещеры в гипсах